A törökfejes kopja (1955) Kolozsvári Grandpierre Emil történelmi regénye
 A törökfejes kopja (1973) Zsurzs Éva filmje